Horizonte Perdido - a obra de James Hilton
Horizonte Perdido (1937), filme de Frank Capra
Lost Horizon (1973), filme com Peter Finch e Liv Ulmann (no Brasil: Horizonte Perdido)
Lost Horizons - álbum da banda Luca Turilli's Dreamquest

Desambiguação